Goose River kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Goose River (vattendrag i Bahamas), Central Andros District,

Kanada 

 Goose River, Labrador, vattendrag i Newfoundland och Labrador, 
 Goose River, Prince Edward Island, vattendrag, 
 Goose River (Manitoba och Saskatchewan), vattendrag, 

Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar